Кларе — фамилия. Известные носители:
 Кларе, Жоан (род. 1981) — французский горнолыжник, участник двух зимних Олимпийских игр, призёр этапов Кубка мира.
 Кларе, Иоганн Кристоф (ум. 1743) — эстляндский пастор.
 Кларе, Эммануэль (1968—2013) — бывшая французская биатлонистка.

Топонимы 
 Кларе — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Кларе — коммуна во Франции, департамент Эро.
 Кларе — река на юго-востоке Франции

Прочее 
 (1825) Кларе — типичный астероид главного пояса, который был открыт 31 августа 1954 года.